Динозавроподібні () — клада у складі групи  архозаврів, що включає  динозаврів і їх найближчих родичів. Усім дінозавроподібним притаманні декілька відмінних рис, такі як укорочені передні кінцівки і, щонайменше частково, прободіння вертлужної западини. Найстаріший описаний член клади, асілізавр, жив близько 245 млн років тому в середині тріасового періоду.

Науковий термін Dinosauriformes був запропонований в 1992 р. Фернандо Новасом, який використав його для включення групи герреразавріди, яких він не вважав належними до клади динозаврів. На відміну від Новаса, більшість палеонтологів після 1992 р. вважають герреразавридів справжніми динозаврами, включаючи до складу динозавроподібних інших примітивних родичів динозаврів. Клада динозавроподібні входить до складу групи динозавроморфи.

Філогенія 
Кладограма, запропонована в 2011 р.:

Література 
 Ezcurra, M.D. A review of the systematic position of the dinosauriform archosaur Eucoelophysis baldwini Sullivan & Lucas, 1999 from the Upper Triassic of New Mexico, USA // 'Geodiversitas. — 2006. — Vol. 28, issue 4. — P. 649—684.
 Hutchinson J.R. & Gatesy S.M. (2000). Adductors, abductors, and the evolution of archosaur locomotion // Paleobiology. — 2000. — Vol. 26, issue 4. — P. 734—751.
 Novas F.E. Dinosaur Monophyly // J. Vertebrate Paleontology. — 1996. — Vol. 16, issue 4. — P. 723—741.
 Sereno P.C., Arcucci A.B. Dinosaur precursors from the Middle Triassic of Argentina: Lagerpeton chanarensis // J. of Vertebrate Paleontology. — 1994. — Vol. 13. — P. 385—399.

Ресурси Інтернету 
 PaleoWiki Information on Taxon Dinosauromorpha 
 Info on Dinosauromorpha from Paleontological Database 
 Info on Dinosauromorphs from Thelescosaurus!

Примітки 

Архозаври
Динозаври